

Localidades
Keystone (Colorado)
Keystone (Dakota do Sul)
Keystone (Flórida)
Keystone (Iowa)
Keystone (Virgínia Ocidental)
Keystone Heights

Outros
Estúdios Keystone

Desambiguações de topônimos